A400 bzw. A 400 steht für:
 Airbus A400M, deutsches militärisches Transportflugzeug
 Tempo A 400, vormaliger Name des Tempo Hanseat, deutscher Dreirad-Lieferwagen
 Canon PowerShot A400, japanische Kamera der Canon-Powershot-A-Reihe

A400